Cityscape steht für
Cityscape (Album, 1982) von Claus Ogerman and Michael Brecker
Cityscape (Album, 2006) von David Fathead Newman 
Cityscape Global, Messe in Dubai
Cityscape (Spiel)